Зако́ны Плато́ описывают структуру мыльных пузырей. Эти законы были сформулированы в XIX веке бельгийским физиком Жозефом Плато на основе его экспериментальных наблюдений. Многие закономерности в природе основаны на характеристиках поведения мыльной пены, описываемой этими законами.

Законы о характеристиках мыльных пузырей 
Законы Плато описывают форму и конфигурацию мыльных плёнок следующим образом:

 Мыльные плёнки формируются из цельных (неразрывных) гладких поверхностей;
  части мыльной плёнки везде постоянна в любой точке одного и того же фрагмента мыльной плёнки;
 Мыльные плёнки всегда встречаются тройками вдоль края, называемого границей Плато, под углом arccos(−) = 120°;
 Границы Плато пересекаются в вершинах по четыре под углом arccos(−) ≈ 109,47° (тетраэдрический угол).

Конфигурации мыльных пузырей, отличные от описываемых законами Плато, являются нестабильными, и такие мыльные пузыри будут быстро перестраиваться, стремясь соответствовать параметрам стабильности.

То, что законы Плато выполняются для минимальных поверхностей, было математически доказано  с использованием геометрической теории меры.

Примечания

Литература

Ссылки 
  Plateau’s Laws

Минимальные поверхности